Афинаида, также Атенаида или Атенаис (), — античное имя.

Супруги правителей 
 Афинаида Филосторгия I (I век до н. э.) — царица Каппадокии, жена Ариобарзана I.
 Афинаида Филосторгия II (I век до н. э.) — царица Каппадокии, жена Ариобарзана II.
 Афинаида Атропатенская (I век до н. э.) — царица Атропатены, супруга Артавазда I.
 Афинаида, после крещения — Евдокия (около 401—460), — византийская императрица, супруга Феодосия II.

Другие персоны 
  (IV век до н. э.) — провидица из города Эрифры.
  (143—161) — представительница римской знати, дочь Герода Аттика.
  (II—III век н. э.) — представительница римской знати, правнучка Герода Аттика.